Ryan Bailey Howard is een personage uit de serie The Office US, gespeeld door B.J. Novak.

Personage 
Ryan is in de serie vooral te zien als medewerker van het papierbedrijf Dunder Mifflin. Hij heeft een knipperlichtrelatie met Kelly Kapoor. Hij werkt van seizoen 1 tot seizoen 3 als uitzendkracht. In aflevering 4 van seizoen 2 zet hij per ongeluk het gebouw in brand door een broodje in een broodrooster op de verkeerde stand warm te maken. Hierdoor krijgt hij de bijnaam Fire Guy. In de laatste aflevering van seizoen 3, getiteld The Job, krijgt hij de baan van Jan Levinson. Hij krijgt een hoge managementpositie binnen Dunder Mifflin in New York en wordt de directe baas van Michael Scott. In deze periode gedraagt Ryan zich als een snob, leidt een dure levensstijl en gebruikt hij cocaïne. Aan het eind van seizoen 4 wordt hij opgepakt wegens fraude en ontslagen: zijn bijnaam verandert van Fire Guy naar Fired Guy. In seizoen 5 vraagt Michael Scott hem om in zijn papierbedrijf The Michael Scott Paper Company te komen werken als verkoper. Het bedrijf wordt geen succes en wordt opgekocht door Dunder Mifflin. Deze koop gebeurt op voorwaarde dat Michael zijn oude baan als vestigingsmanager terugkrijgt, dat Ryan weer wordt aangenomen en dat Pam Beesly wordt aangesteld op de verkoopafdeling. Ryan en Pam starten allebei als verkoper (Ryans bijnaam is nu Hired Guy), maar omdat er te weinig klanten zijn voor beiden zou een van de twee ontslagen moeten worden. Pam behoudt uiteindelijk haar baan als verkoper en Ryan wordt niet ontslagen maar wederom als uitzendkracht ingezet.

Ryan wordt sterk geadoreerd door zijn baas Michael. Ryan maakt hier af en toe misbruik van, bijvoorbeeld op het moment dat hij geld nodig heeft voor zijn (uiteindelijk onsuccesvolle) idee WUPHF, een sociaalnetwerkachtige onderneming.

Howard, Ryan